Kein Einaste (ur. 22 lutego 1985 w Parnawie) – estoński biegacz narciarski, zawodnik klubu Suusaklubi Jõulu.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kein Einaste pojawił się 8 listopada 2003 roku w zawodach FIS Race w Muonio, gdzie zajął 78. miejsce w biegu na 10 km techniką klasyczną. W lutym 2004 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Stryn, gdzie był piętnasty w sztafecie, a jego najlepszym indywidualnym wynikiem było 44. miejsce na dystansie 30 km stylem klasycznym. W Pucharze Świata zadebiutował 8 stycznia 2005 roku w estońskiej miejscowości Otepää, gdzie w biegu na 15 km techniką klasyczną zajął 59. miejsce. Pierwsze pucharowe punkty zdobył 29 listopada 2008 roku, zajmując 28. miejsce w biegu sprinterskim w Ruce. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2010/2011, który ukończył na 83. pozycji w klasyfikacji generalnej. W 2011 roku wystąpił na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie zajął jedenaste miejsce w sprincie drużynowym i 44. miejsce indywidualnie. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme wystąpił tylko indywidualnie, zajmując 53. miejsce. Uczestniczył także w igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku, gdzie w biegu sprinterskim zajął 59. pozycję.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Einaste nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Estońscy biegacze narciarscy
Estońscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Parnawie